Battaglia di Ninive – combattuta nel 612 a.C.
 Battaglia di Ninive – combattuta nel 627